Halowe Mistrzostwa Szwecji w Lekkoatletyce 2012 – halowe zawody lekkoatletyczne rozegrane w Örebro 18 i 19 lutego.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2012 w lekkoatletyce
2012 w Szwecji
Szwecja 2012
Mistrzostwa Szwecji w lekkoatletyce